Финал  состоялся 26 мая 2013 года. На 30-й минуте лиссабонская «Бенфика» вышла вперёд в счёте благодаря голу Николаса Гайтана и лидировала на протяжении следующих 50 минут. Но в концовке «Витория» за две минуты перевернула ход игры за счёт голов Аль-Арби Судани и Рикарду Перейры. Таким образом «Витория» впервые в своей истории стала обладательницей Кубка Португалии.

Путь к финалу

Финал

Примечания 

2013
События 26 мая
Май 2013 года
Спорт в Португалии в 2013 году
Португалия
Матчи ФК «Витория» Гимарайнш
Матчи ФК «Бенфика»
Спортивные соревнования в Лиссабоне